Four (album), een muziekalbum van The Dutch
Four (gemeente), een Franse gemeente
Four (film), een Britse film uit 2011 onder regie van John Langridge
Four Frankfurt, een nieuwbouwproject bestaande uit vier hoogbouwtorens in de Duitse stad Frankfurt am Main
Diverse studioalbums:
Four (Bloc Party)
Four (Blues Traveler)
Four (Fair Warning)
Four! (Hampton Hawes)
Four (Joe Henderson)
Four (One Direction)
Four (Zeewier)